Ferenczy Alajos (1811–1866) orvos
 Ferenczy Alajos (1845–1902) főgimnáziumi tanár